Піка́р () — прізвище французького походження, яке бере початок від назви регіону Пікардія у Франції.

Відомі носії:

 Еміль Пікар (; 1856—1941) — французький математик.
 Жан Пікар (; 1620—1682) — французький астроном; першим точно визначив довжину градуса дуги меридіана і встановив розмір Землі.
 Жан-Люк Пікар () — персонаж науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряний шлях: Наступне покоління».
 Луї Бенуа Пікар (; 1769—1828) — французький драматург.
 Марі-Жорж Пікар (; 1854—1914) — французький генерал та військовий міністр.
 Марсель Ле Пікар (; 1887—1952) — французький кінооператор.
 Робер Пікар (;  1957) — колишній канадський хокеїст.
 Франсуа Пікар (; 1831—1903) — ассумпціоніст, засновник релігійного ордену Оранти Успіння.

Див. також 
 Піккар